Josué Gilberto Lamim (Itajaí, 10 de março de 1975) é um árbitro de futebol e farmacêutico brasileiro.

Ligações externas 
 

Naturais de Itajaí
Árbitros de futebol de Santa Catarina